

Cinema 
 Democracy – film del 1918 diretto da Sidney Morgan

Letteratura 
 Democracy – romanzo di Joan Didion del 1984

Musica 
 Democracy – album dei Killing Joke del 1996

Altro 
 e-Democracy – forma di democrazia diretta che sfrutta le tecnologie moderne
 Democracy Index – indicatore calcolato dal settimanale The Economist
 Democracy – serie di videogiochi della Positech Games del 2005